Hermann Alberts ist der Name folgender Personen:
* Hermann Alberts (Admiral) (1865–1946), deutscher Vizeadmiral
 Hermann Alberts (Geistlicher) (1869–1960), deutscher Geistlicher